L'acide aminosalycilique est un composé organique aromatique constitué d'une molécule d'acide salicylique (acide 2-hydroxybenzoïque) substitué par un groupe amine. Il existe par conséquent quatre isomères de ce composé :

 l'acide 3-aminosalicylique
 l'acide 4-aminosalicylique (ou acide para-aminosalicylique)
 l'acide 5-aminosalicylique (ou mésalazine)
 l'acide 6-aminosalicylique

Aminsalicylique
Aminobenzène